Lena Nilsson kan avse någon av följande personer:

Lena Nilsson (född 1945), skådespelare
Lena B. Nilsson, född 1957, skådespelare
Lena Nilsson, född 1962, skådespelare
Lena Nilsson (friidrottare), född 1980, medeldistanslöpare